Телугу может означать:
 Телугу — народ в Индии.
 Телугу — язык народа телугу.
 Телугу — письменность языка телугу.
 Телугу — блок Юникода, включающий символы письма телугу.